Hrvatska:
 Bobija (planina), planina u Hrvatskoj, sjeverno od Knina

Crna Gora:
 Bobija (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje